The Girl and the Gun – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Girl and the Gun – cortometraggio del 2009 diretto da Simon Zagami